Берла́тс () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона От-Тер-д’Ок. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81028.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 95 км восточнее Тулузы, в 45 км к юго-востоку от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 105 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 69 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 48 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 80,9 %). Из 48 активных работали 44 человека (26 мужчин и 18 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 21 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн